Il doppio del torneo di tennis ATP Volvo International 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Sébastien Lareau e Alex O'Brien 6-4, 6-7, 6-2.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (finale)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (secondo turno)

 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Volvo International 1997